Кубок Стамбула по теннису 2020 () — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Стамбуле (Турция) на грунтовых кортах. С 2014 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир состоялся с 7 по 13 сентября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 Рейтинг на 31 августа 2020.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Чагла Бююкакчай 
  Берфу Чингиз 
  Пемра Озген
2. Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Катерина Бондаренко
  Анна Каролина Шмидлова
3. Теннисистки, победители в квалификации:
  Эжени Бушар 
  Эллен Перес
  Ольга Данилович
  Тереза Мартинцова
4. Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Турция
Теннис
Сентябрь 2020 года
Кубок Стамбула по теннису